Le Championnat de Moldavie de football 1994-1995 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

Championnat de Moldavie de football
Moldavie
Moldavie